Мерете Хор (урожд. фон Хольстейн-Ратлоу; , 18 ноября 1924 — 17 марта 2004) — датская шахматистка.

Биография

Восьмикратная чемпионка Дании (1952, 1958, 1959, 1962, 1966, 1967, 1970 и 1975 гг.; в 1970 г. стала обладательницей титула после дополнительного матча). Больше титулов чемпионки Дании только у И. Ларсен.

В составе сборной Дании участница шести шахматных олимпиад (1957, 1969, 1976, 1978, 1980 и 1984 гг.; в 1969 и 1984 гг. играла на 1-й доске), командных турниров северных стран 1971, 1972 и 1973 гг. (в 1971 и 1972 гг. сборная завоевала серебряные медали, а в 1973 г. стала победителем соревнования)

Участница зональных турниров 1963, 1966, 1972, 1975, 1982 и 1987 гг.

Семья 
Муж и тренер: Торкильд Хор (1910—1995) — шахматист, бронзовый призер чемпионата Дании 1953 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Хор в базе Chessgames
 Личная карточка М. Хор на сайте 365Chess

 Шахматисты Дании
 Шахматисты XX века
 Участники шахматных олимпиад